Het WTA-tennistoernooi van Bahia (officieel Brasil Open) van 2002 vond plaats van maandag 9 tot en met zaterdag 14 september 2002 in de Braziliaanse staat Bahia. Het was de veertiende editie van het Braziliaanse vrouwen­toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De Amerikaanse titelverdedigster Monica Seles was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Eléni Daniilídou.

De als eerste geplaatste Jelena Dokić uit Servië en Montenegro bereikte eveneens de halve finale. Daarin verloor zij van de latere winnares.

Het derde reekshoofd, Russin Anastasija Myskina, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als achtste geplaatste Griekse Eléni Daniilídou in drie sets. Myskina wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Brazilië op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds drie jaar. Zij won US$ 99.200 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Amanda Coetzer en Lori McNeil hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Émilie Loit en Rossana Neffa-de los Ríos in twee sets. Het was hun vijftiende gezamen­lijke titel. De Spaanse Ruano Pascual had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Argen­tijnse Suárez tien.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bahia 2002
Bahia
Sport in Bahia